Кэззи Ли Расселл (; родился 7 июня 1944 в Чикаго, штат Иллинойс, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Биография 
Расселл выступал за студенческую баскетбольную команду Мичиганского университета и, благодаря его помощи, «Мичиган Вулверинс» завоевали подряд три чемпионских титула конференции Big Ten (1964-66) и дважды выходили в Финал Четырёх в 1964 и 1965 годах. В 1964 году «Вульверинз» проиграли в финале действующему чемпиону — Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе. В 1966 году Расселл в среднем за игру набирал 30,8 очка и был назван игроком года среди студентов. «Крайслер-арена», открытая в 1967 году, была прозвана фанатами «Дом, который построил Кэззи».

Расселл провёл 12 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации. Он был выбран под первым номером на драфте НБА 1966 года клубом «Нью-Йорк Никс» и в дебютном сезоне включён в первую сборную новичков. В 1970 году он был частью знаменитой Нью-Йоркской команды, которая завоевала титул чемпиона НБА, обыграв в финале «Лос-Анджелес Лейкерс». В 1972 году, уже будучи игроком «Голден Стэйт Уорриорз», принял участие в матче всех звёзд НБА. Позже он выступал за «Лейкерс» и «Чикаго Буллз». С 1978 по 1979 год он выступал за клуб «Грейт Фоллз Скай» из (Западной баскетбольной ассоциации), а с 1980 по 1981 года за «Филадельфия Кингз» из (EBA).

В 1981 году он стал тренером клуба Континентальной баскетбольной ассоциации «Ланкастер Лайтнинг». Под его руководством команда завоевала чемпионский титул в том же году. Во время игр плей-офф многие игроки команды получили травмы и Расселл вынужден был вернутся на площадку в качестве игрока и принял участие в финальном матче. В середине 90-х годов он был главным тренером средней школы в Коламбусе (штат Огайо). Он также 13 лет руководил баскетбольной командой Саванновского колледжа искусств и дизайна, пока в 2009 году университет не свернул все спортивные программы. Однако он до сих пор занимает в колледже административную должность.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 1966 Oscar Robertson Trophy

Родившиеся в Чикаго
Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Вулверинс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Чикаго Буллз»